Новопокро́вка () — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.